Ејкен има више значења:
 Округ Ејкен (Јужна Каролина)
 Ејкен (Јужна Каролина)